Пала () — город в Чаде, расположен в провинции Западное Майо-Кеби.

Промышленность 
Южнокорейская компания первая разработала золотую шахту в Чаде. Шахта находится в Пале (примерно в 300 км к югу от столицы страны — Нджамены).

Транспорт 
В городе есть аэропорт.

Климат

Демография 
Население города по годам

Примечания

Массовая культура 
Есть город с похожим названием в игре Far Cry 2 , где город Пала находится на севере в начале игры.

Административные центры регионов Чада
Города Чада